Kommen har flere betydninger:
 Kommen – planten carum carvi
 Spidskommen – planten cuminum cyminum
 Sortkommen – planten nigella sativa
 Kommen (by) – landsby i Rheinland-Pfalz i Tyskland